Подмывание:
 Подмывание — гигиеническая процедура. 
 Подмывание — в геологии это боковая эрозия. Из-за силы Кориолиса в северном полушарии подмываются правые берега рек, а в южном — левые.

Примечания